Taiwanofungus är ett släkte av svampar. Taiwanofungus ingår i ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar,  och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Taiwanofungus